DB-Baureihe 112 bezeichnet

 die Baureihe E 10.12 der Deutschen Bundesbahn ab 1968, siehe DB-Baureihe E 10#Baureihe E 10.12/Baureihe 112
 die Baureihe 212 der Deutschen Reichsbahn ab 1994, siehe DR-Baureihe 243#DR-Baureihe 212 bis DB-Baureihe 112